A Avenida Europa é uma das principais vias do município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Com aproximadamente 1 quilômetro de extensão, é considerada uma extensão da Rua 249, atravessando o bairro de mesmo nome, e indo até a divisa com Barra Mansa, sendo o principal acesso a bairros da Região Leste daquele município, como Mangueira e Paraíso.

Ruas e avenidas de Volta Redonda